Ви́ктор Влади́мирович Виногра́дов (, Зарайск — 4 октября 1969, Москва) — советский лингвист-русист и литературовед, доктор филологических наук (1940), академик АН СССР (1946). Основоположник крупнейшей научной школы в языкознании. Лауреат Сталинской премии второй степени (1951).

Биография

Ранние годы 
Отец Виноградова, священник, был репрессирован в 1930 году и вскоре умер в ссылке в Казахстане, как и последовавшая за ним мать. В 1917 году Виктор Владимирович окончил Историко-филологический институт и Археологический институт. В начале своей научной деятельности — историк церковного раскола. Продолжил научную подготовку в Петроградском университете, где преподавал с 1921 года. В 1920 году избран профессором в Археологическом институте по кафедре истории русского языка.

Научные интересы учёного изначально были весьма широки. Свою первую работу он посвятил самосожжению старообрядцев, а параллельно занимался исследованием по проблемам исторической фонологии. В 1920-е годы он входил в круг учёных, увлечённо изучавших строение художественных произведений. В начале 1930-х годов переехал в Москву.

Литературовед 
Получил первую известность благодаря литературоведческим публикациям (о стиле писателей-классиков и современников: А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова, А. А. Ахматовой и др.; выступал также с чисто историко-литературными работами, публикациями неизданных произведений и т. п.). Свой метод определял как историко-литературный (с обязательным исследованием широкого исторического контекста изучаемого произведения, в том числе «малых имён», «низовой литературы»), однако считал необходимым особое исследование языка и стиля писателя. При этом он скептически относился к господствующему в 1920-е годы классово-социологическому подходу. Всю жизнь не терял интереса к литературоведению, особенно к изучению индивидуального стиля писателей (руководил составлением «Словаря языка Пушкина» в 1950-е годы; см. также библиографию) и к сравнительным историко-литературным исследованиям. Виноградова и его жену Надежду Матвеевну связывали многолетние приятельские отношения с Ахматовой; Виноградов участвовал в обсуждении нескольких её статей пушкинского цикла.

Лингвист 
Достаточно рано Виноградов проявил себя и как лингвист; он стал одним из последних учеников академика А. А. Шахматова (работа о фонеме ять в северных говорах). До 1929 года работал в Петрограде (Ленинграде), где испытал влияние Л. В. Щербы, но затем переехал в Москву и создал собственную лингвистическую школу (т. н. виноградовскую школу русистики). Работал в МГПИ, МОПИ, Заочном педагогическом институте. В своих работах он продолжал традиции русского дореволюционного языкознания, скептически относясь к структурализму и другим влиятельным направлениям лингвистики XX века; для работ Виноградова характерно внимательное отношение к конкретному языковому материалу, прежде всего русского языка и в особенности языка русской классической художественной литературы (практически все его лингвистические труды посвящены именно русистике). Одна из самых оригинальных его работ — не вышедшая отдельным изданием при жизни «История слов» (1-е изд. 1994), посвящённая истории возникновения и развития семантики русских слов, со множеством редких примеров. Виноградов был автором широко цитируемой книги «Русский язык. Грамматическое учение о слове» (написанной в основном в 1930-х годах и в переработанном виде опубликованной в 1947 году). Под его редакцией была подготовлена «Грамматика русского языка» (1952—1954), первая «академическая грамматика» русского языка, созданная в советский период. Ряд положений грамматической концепции Виноградова восходит к работам Ш. Балли.

Виноградов — автор ряда заметных работ по истории русского языкознания. Свой анализ русской синтаксической традиции В. В. Виноградов изложил в книге «Из истории изучения русского синтаксиса (от Ломоносова до Потебни и Фортунатова)» (1958) и в статьях, посвящённых грамматическим взглядам М. В. Ломоносова, А. Х. Востокова, А. А. Потебни, А. В. Добиаша, А. А. Шахматова, А. М. Пешковского, Л. В. Щербы, И. И. Мещанинова, М. Н. Петерсона и других учёных (Эти статьи переизданы в кн.: Виноградов В. В. Избранные труды: Исследования по русской грамматике. М., 1975). В. В. Виноградов напечатал широкий обзор работ по русскому литературному языку — «Русская наука о русском литературном языке» (1946). Посмертно вышел также сборник избранных работ по истории русских лингвистических учений, рекомендуемый в качестве учебного пособия по одноимённому курсу.

Участвовал в составлении «Толкового словаря русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (т. 1-4, 1935—1940), в редактировании «Словаря современного русского литературного языка» (т. 1-17, 1948—1965) и «Словаря русского языка» (т. 1-4, 1957—1961). В 1960-е годы был председателем Орфографической комиссии АН СССР.

Годы ссылок 
В 1934 году арестован по «делу славистов». 17 апреля 1934 года сослан в Вятку, где отбывал ссылку до 1 мая 1936 года. Освобождён досрочно по ходатайству пушкинистов для подготовки к юбилею 1937 года. С мая 1936 года Виноградов был прописан под «минусом» в Можайске, фактически нелегально живя в Москве у жены и получив даже возможность преподавать (в конце 1938 года уволен по новым обвинениям). Прописку в Москве получил в марте 1939 года, на другой же день после письменного обращения к И. В. Сталину (лично Виноградов и Сталин никогда не общались).

После начала войны выслан в Тобольск (7 августа 1941 года), где пребывал до 2 июня 1943 года. В 1943 году с него сняли судимость.

В эти годы В. В. Виноградов преподавал в Тобольском учительском институте, продолжая исследования в области стилистики, фразеологии и типологии произведений отечественной литературы. Сохранилось много записей по истории отдельных слов на мелких листках.

Во главе советского языкознания 
После возвращения из Тобольска (1944) В. В. Виноградов стал профессором МГУ, а затем деканом филологического факультета (1945—1948, 1950). 30 ноября 1946 года его избрали сразу действительным членом АН СССР. Однако для партаппарата Виноградов сохранял клеймо неблагонадёжности и поэтому подвергся «проработке» марристов в 1949 — начале 1950 года (и как результат — лишился поста декана филфака). Тем не менее в 1950-х годах он фактически был поставлен во главе советской лингвистики:
 заведующий кафедрой русского языка МГУ (1947—1969)
 директор Института языкознания АН СССР (1950—1954).
 академик-секретарь Отделения литературы и языка АН СССР (1950—1963).
 главный редактор журнала «Вопросы языкознания» (1952—1969).

С 1958 года Виноградов возглавлял Институт русского языка АН СССР, который c 1995 года носит его имя; ушёл с должности директора за год до смерти. В 1967—1969 годах — заведующий сектором исторической поэтики и стилистики в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) АН СССР.

Учёный занимал также ряд государственных и общественных постов: депутат Верховного Совета РСФСР (1951—1959) и Московского городского Совета депутатов трудящихся, член Советского комитета защиты мира и главной редакции 2-го издания Большой советской энциклопедии, председатель Советского (1955—1969) и Международного (1956—1958) комитетов славистов, первый президент МАПРЯЛ (1967—1969).

В последние годы жизни Виноградова его идеи получали признание широкого круга лингвистов, и его школа сформировалась как крупнейшая (численно) в русистике. В то же время у некоторых филологов, как сторонников структурного метода, так и представителей традиционного языкознания (Р. И. Аванесов, С. Б. Бернштейн) сложилось негативное отношение к Виноградову как к «советскому начальнику», препятствующему свежей инициативе в науке и неспособному эффективно ею руководить. Мемуаристами и историками науки (в том числе нейтрально или положительно относящимися к Виноградову) отмечалась слабость академика к различного рода званиям и почестям. Известно, впрочем, что Виноградов не злоупотреблял своими административными полномочиями, нередко помогая старым коллегам (например, М. М. Бахтину, с которым они никогда не были особенно близки, напротив, скорее являлись многолетними оппонентами). Следует учитывать и нежелание бывшего ссыльного идти на конфронтацию с властями, которым он был благодарен за освобождение и неожиданное возвышение. Этим некоторые, например, Б. А. Успенский, объясняют согласие 70-летнего Виноградова участвовать в качестве эксперта со стороны обвинения в процессе Синявского и Даниэля и научно подтвердить антисоветский характер их произведений.

Похоронен на Новодевичьем кладбище. Библиотека В. В. Виноградова была передана в Пушкинский Дом.

Награды и звания 
 орден Ленина (1953);
 два ордена Трудового Красного Знамени (10.06.1945, 1965);
 Сталинская премия второй степени (1951) — за научный труд «Русский язык (грамматическое учение о слове)» (1947);
 премии имени М. В. Ломоносова МГУ (1945, 1951);
 серебряная медаль «За заслуги перед наукой и человечеством» (Чехословацкая АН, 1968).

Через два года после смерти Виктор Виноградов стал первым лауреатом премии имени А. С. Пушкина АН СССР с формулировкой: за цикл исследований — «Язык Пушкина», «Стиль Пушкина», «О языке художественной литературы», «Проблема авторства и теория стилей», «Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика».

Иностранный член Болгарской (1946), Германской (1955), Датской (1962), Польской (1959), Румынской (1957), Сербской (1959), Французской (1960) и Чехословацкой (1948) академий наук; член-корреспондент Европейского общества работников культуры (1957) и французской Академии надписей и изящной словесности (1959). Почётный доктор Пражского (1947) и Будапештского (1966) университетов.

Основные работы 
 Исследования в области фонетики северно-русского наречия. I. Очерки из истории звука Ѣ в северно-русском наречии, «Известия Отделения русск. яз. и словесности Акад. наук», т. XXIV, кн. 1 и 2, 1919;
 Методы изучения рукописей как материала для построения исторической фонетики русского языка в исследованиях акад. А. А. Шахматова, там же, т. XXV, 1920;
 Сюжет и композиция повести Гоголя «Нос», «Начала». — 1921, I;
 Стиль петербургской поэмы «Двойник» // Достоевский: Сб., I / под ред. А. С. Долинина. — Пг., 1922;
 О задачах стилистики. Наблюдение над стилем Жития протопопа Аввакума // Русская речь: сб. статей / под ред. Л. В. Щербы. — Пг., 1923;
 Поэзия Анны Ахматовой: Стилистические наброски. — Л., 1925;
 Гоголь и натуральная школа. — Л., 1925;
 Жюль Жанен и Гоголь, альманах «Литературная мысль», III, Л., 1925;
 Проблема сказа в стилистике, «Поэтика», Временник Отд. слов. искусств Гос. ин-та ист. искусств, I, изд. «Academia», Л., 1926;
 Этюды о стиле Гоголя. — Л., Academia, 1926;
 К истории лексики русского литературного языка / под ред. Л. В. Щербы. — «Русская речь», Новая серия, I. — Л.: Изд-во «Academia», 1927;
 Эволюция русского натурализма. Гоголь и Достоевский. — Л.: Academia, 1929;
 О художественной прозе. — М.—Л., ГИЗ, 1930;
 Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. — М., 1934; 2 изд. — М., Учпедгиз, 1938;
 Язык Пушкина. — М.—Л.: Academia, 1935;
 Современный русский язык, вып. 1: Введение в грамматическое учение о слове. — М., 1938; вып. 2: Грамматическое учение о слове. — М., 1938;
 Стиль прозы Лермонтова. — М., 1941;
 Стиль Пушкина. — М., 1941;
 Величие и мощь русского языка. — М., 1944;
 Великий русский язык. — М., 1945;
 Русский язык. Грамматическое учение о слове. — М.: Учпедгиз, 1947;
 А. С. Пушкин — основоположник русского литературного языка //Известия академии наук СССР. Отделение литературы и языка, 1949, том ѴШ, вып. 3.
 Вопросы языкознания в свете трудов И. В. Сталина. — М., 1950;
 Значение работ товарища Сталина для развития советского языкознания. — М., 1950;
 О трудах И. В. Сталина по вопросам языкознания. — М., 1951;
 Основные задачи советской науки о языке в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию. — М., 1952;
 Изучение русского литературного языка за последнее десятилетие в СССР. — М., 1955;
 Из истории изучения русского синтаксиса. — М.: Изд-во МГУ, 1958;
 Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка. — М., 1958;
 Наука о языке художественной литературы и её задачи. — М., 1958;
 О языке художественной литературы. — М., Гослитиздат, 1959;
 Проблема авторства и теория стилей. — М., Гослитиздат, 1961;
 Сюжет и стиль. — М., 1963;
 Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. — М.: Изд-во АН СССР, 1963;
 Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития. — М.: Наука, 1967;
 Избранные труды. В 7 кн. М.: Наука, 1975—2003;
 Берегите родной язык // Незабытые голоса России: Звучат голоса отечественных филологов. Вып. I. — М.: Языки славянских культур, 2009. — С. 39—41. — ISBN 978-5-9551-0327-3. (Запись хранится в фонотеке ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН; впервые опубликована в выпуске звукового журнала «Кругозор» от 9 сентября 1973 года);
 История слов: Около 1500 слов и выражений и более 5000 слов, с ними связанных / Отв. ред. Н. Ю. Шведова. — М.: Толк, 1994. — 1138 с. (Посмертная публикация разрозненных материалов).

Примечания

Литература 
 Академику В. В. Виноградову к его шестидесятилетию / под ред. С. Г. Бархударова. М., 1956.
 Сборник статей по языкознанию. (Профессору Московского университета акад. В. В. Виноградову) / под общ. ред. А. И. Ефимова. М., 1958.
 Проблемы современной филологии. Сборник статей к 70-летию акад. В. В. Виноградова / под ред. М. Б. Храпченко и др. М., 1965.
 Памяти акад. Виктора Владимировича Виноградова. Сборник статей / отв. ред. В. Г. Костомаров. М., 1971.
 Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти акад. В. В. Виноградова / отв. ред. М. П. Алексеев. Л., 1971.
 Исследования по славянской филологии. Сборник, посвящённый памяти акад. В. В. Виноградова / Отв. ред. В. А. Белошапкова, Н. И. Толстой. М., 1974.
 Филологический сборник (к 100-летию со дня рождения акад. В. В. Виноградова) / отв. ред. М. В. Ляпон. М., 1995.
 
 
 Алпатов В. М. Филологи и революция // Новое литературное обозрение. — 2002. — № 53;
 Аннушкин В. И. Виктор Владимирович Виноградов (1895—1969) // Отечественные лексикографы. XVIII—XX вв. / под ред. Г. А. Богатовой. М., 2000;
 Бельчиков Ю. А. Академик В. В. Виноградов. Традиции и новаторство в науке о русском языке. М., 2004;
 Березин Ф. М. В. В. Виноградов // Отечественные лингвисты XX в. Ч. 1. М., 2002;
 Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды: биобиблиографический словарь. Т. 2. Минск, 1977;
 Крысин Л. П. Вопросы социологии языка в работах академика В. В. Виноградова // Русский язык в школе. — 1979. — № 6;
 Лаптева О. А. Мысли В. В. Виноградова о социальных и личностных факторах речи в связи с теорией литературного языка // Вопросы языкознания. — 1989. — № 4;
 Малышева-Виноградова Н. М. Страницы жизни В. В. Виноградова // Русская речь. — 1989. — № 4. — С. 83-88.
 Никитин О. В. Проблемы изучения русской деловой письменности в научных воззрениях B. В. Виноградова // Вопросы языкознания. — 1999. — № 2. — С. 113—127.
 Одинцов В. В. В. В. Виноградов. М., 1983 (в сер. «Люди науки»);
 Падучева Е. В. В. В. Виноградов и наука о языке художественной прозы // Известия РАН. Серия литературы и языка. Т. 54, № 3, 1995;
 Ревзина О. Г. Язык и литература: учение академика В. В. Виноградова в свете современного гуманитарного знания // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 1995. № 6;
 Рождественский Ю. В. Виноградовская школа в языкознании // Лингвистический энциклопедический словарь, — М., 1990;
 Рождественский Ю. В. Виноградовская школа в языкознании // Русский язык. Энциклопедия / гл. ред. Ю. Н. Караулов. — 2-е изд. — М., 1997.
 Бельчиков Ю. А. Виктор Владимирович Виноградов // Отечественные лингвисты XX века / отв. ред. В. В. Потапов. М., 2017.

Ссылки 
 
 Биографический очерк
 Статья на сайте ИРЯ РАН
 
 Статья на сайте научной библиотеки СПбГУ
 Статья на сайте серии «Литературные памятники»
 Статья на сайте «Ярус»
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Публикации В. В. Виноградова и о нём
 Академик В. В. Виноградов (некролог) // Вестник АН СССР, 1969, № 12, с. 113
 Бельчиков Ю. А. Виноградовская школа в языкознании
 Никитин О. В. «Оружие народа», или Научное завещание академика Виноградова

Филологи СССР
Лингвисты СССР
Слависты СССР
Русисты
Стилисты (лингвисты)
Историки языка
Морфологи
Семасиологи
Аспектологи
Историки лингвистики
Теоретики литературы
Формальный метод
Ахматоведы
Гоголеведы
Пушкинисты
Достоевисты
Филологи России
Выпускники Санкт-Петербургского археологического института
Выпускники Петербургского историко-филологического института
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Филологи, репрессированные в СССР
Ссыльные в Тобольске
Преподаватели ТГСПА
Преподаватели МГПИ им. Потёмкина
Преподаватели Московского лингвистического университета
Преподаватели Московского государственного областного университета
Деканы филологического факультета МГУ
Директора Института языкознания РАН
Директора Института русского языка имени В. В. Виноградова
Сотрудники Института лингвистических исследований РАН
Сотрудники Пушкинского Дома
Депутаты Московского городского совета
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Реабилитированные в СССР
Лауреаты премии имени А. С. Пушкина АН СССР
Лауреаты Ломоносовской премии МГУ
Почётные доктора Будапештского университета
Почётные доктора Карлова университета
Иностранные члены Болгарской академии наук
Иностранные члены Польской академии наук
Иностранные члены Сербской академии наук и искусств
Иностранные члены Чехословацкой академии наук
Члены Академии наук ГДР
Члены Датской королевской академии наук
Члены-корреспонденты Румынской академии
Члены-корреспонденты французской Академии надписей и изящной словесности
Авторы учебников русского языка
Велесова книга
Похороненные на Новодевичьем кладбище